JK puede referirse a:

Apodos 

 J. K. Rowling (nacida en 1965) escritora, productora de cine y guionista británica conocida por ser autora de la serie de libros Harry Potter
 Jay Kay (nacido en 1969), músico inglés y vocalista de la banda Jamiroquai
 Jason Kouchak (nacido en 1969), pianista y vocalista francés
 Jordan Knight (nacido en 1970), cantante estadounidense
 Tiger JK (nacido en 1974), artista de rap coreano
 Jelena Karleuša (n. 1978), cantante serbia conocida como JK;
 Juscelino Kubitschek (1902-1976), político brasileño conocido como JK.
Jeon Jungkook (nacido en 1997), cantante coreano en la banda BTS.

Otras acepciones 
 Biestable JK, un tipo de circuito;
 Jalgpalliklubi, «club de fútbol» en estonio, que forma parte del nombre de numerosos clubes de fútbol de Estonia.

Siglas